A Polônia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1924, e enviou atletas para competirem em todos os Jogos Olímpicos de Verão desde então, exceto em 1984, quando eles participaram do boicote aos Jogos. A Polônia competiu em todas as edições dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Atletas poloneses ganharam um total de 275 medalhas, sendo o Atletismo o esporte mais bem-sucedido.

O Comitê Olímpico Polonês foi criado em 1918 e reconhecido em 1919.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Jogos
|width=60 bgcolor=gold | Ouro
|width=60 bgcolor=silver | Prata
|width=60 bgcolor=cc9966| Bronze
|width=60| Total
|-
|align=left|  1924 Paris || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align=left|  1928 Amsterdã || 1 || 1 || 3 || 5
|-
|align=left|  1932 Los Angeles || 2 || 1 || 4 || 7
|-
|align=left|  1936 Berlim || 0 || 3 || 3 || 6
|-
|align=left|  1948 Londres || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|align=left|  1952 Helsinque || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|align=left|  1956 Melbourne || 1 || 4 || 4 || 9
|-
|align=left|  1960 Roma || 4 || 6 || 11 || 21
|-
|align=left|  1964 Tóquio || 7 || 6 || 10 || 23
|-
|align=left|  1968 Cidade do México || 5 || 2 || 11 || 18
|-
|align=left|  1972 Munique || 7 || 5 || 9 || 21
|-
|align=left|  1976 Montreal || 7 || 6 || 13 || 26
|-
|align=left|  1980 Moscou || 3 || 14 || 15 || 32
|-
|align=left|  1984 Los Angeles || colspan=4| não participou
|-
|align=left|  1988 Seul || 2 || 5 || 9 || 16
|-
|align=left|  1992 Barcelona || 3 || 6 || 10 || 19
|-
|align=left|  1996 Atlanta || 7 || 5 || 5 || 17
|-
|align=left|  2000 Sydney || 6 || 5 || 3 || 14
|-
|align=left|  2004 Atenas || 3 || 2 || 5 || 10
|-
|align=left|  2008 Pequim || 3 || 6 || 1 || 10
|-
|align=left|  2012 Londres || 2 || 2 || 6 || 10
|-
|align=left|  2016 Rio de Janeiro || 2 || 3 || 6 || 11
|-
|align=left|  2020 Tóquio || 4 || 5 || 5 || 14
|-
|align=left|  2024 Paris || || || ||
|-
|align=left|  2028 Los Angeles || || || ||
|-
! Total !! 70 !! 90 !! 136 !! 296
|-

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por esporte de verão

Medalhas por esporte de inverno

Multi-medalhistas poloneses

Referências